Solís kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank A. Solís
 Arturo Solís Magallanes

Robotskapade auktorsförkortningar